Закиев — фамилия.

Известные носители 
 Закиев, Айрат Ринатович (род. 1981) — российский пауэрлифтер.
 Закиев, Арутюн Христофорович (1874—1945) — русский архитектор; городской архитектор Ростова-на-Дону.
 Закиев, Болат Сейтказынович (род. 1950) — представитель высшего командования КНБ Республики Казахстан, заместитель председателя КНБ — директор пограничной службы РК (1999—2008).
 Закиев, Ильхам Азизага оглы (род. 1980) — азербайджанский дзюдоист.
 Закиев, Мирфатых Закиевич (род. 1928) — татарский учёный.
 Закиев, Радик Мансурович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Закиев Руслан Абуталипович (род. 1975) - казахстанский общественный деятель